Segunda edição da Liga de Desenvolvimento de Basquete, campeonato sub-22 de basquetebol masculino do Brasil.

A 1ª edição foi disputada em 2011, tendo sido o Clube de Regatas Flamengo o primeiro campeão. A edição de 2011 foi Sub-21 e foi disputada pelas 15 equipes que disputavam a temporada do Novo Basquete Brasil. O Bauru sagrou-se campeão.

Nesta 2ª edição, nem todos os 18 participantes do Novo Basquete Brasil colocaram um representante no torneio, que desta vez foi Sub-22.

A 1ª Fase foi disputada em 4 grupos, dois em Brasília (Grupos A e B) e dois em Belo Horizonte (Grupos C e D). Na 2ª fase, o Grupo E foi jogado em São José dos Campos e o Grupo F foi jogado em Franca. O Quadrangular Final também foi sediado em Brasília.

Primeira fase

Grupo A

Classificação

Grupo B

Classificação

Grupo C

Classificação

Grupo D

Classificação

Segunda fase

Grupo E

Classificação

Grupo F

Classificação

Semi-Final

Decisão de 3º lugar

Final

Ver também 
 Novo Basquete Brasil de 2011–12

Ligações externas 
 Site oficial da Liga Nacional

2012
2012 no basquetebol